FK Iveria Chasjoeri is een Georgische voetbalclub uit Chasjoeri. Iveria was in 1990, na het uiteenvallen van de Sovejet-Unie,  een van de oprichters van de Georgische eerste liga. In 1997 degradeerde de club en zakte daarna steeds verder af. Momenteel speelt de club op regionaal niveau.

Erelijst

Eindklasseringen (grafiek) vanaf 1990

Georgische voetbalclub
Sjida Kartli